Mesoleptidea är ett släkte av steklar som beskrevs av Henry Lorenz Viereck 1912. Mesoleptidea ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Mesoleptidea